Ngada est le nom :

D'un peuple dans l'île indonésienne de Florès
D'un kabupaten (département) de cette île.
 D'un village du Cameroun dans la commune de Kobdombo : Ngada